«Сельта B» () — галисийский футбольный клуб из города Виго, в провинции Понтеведра, в автономном сообществе Галисия, резервная команда клуба «Сельта». Клуб основан в 1988 году, под именем «Сельта Туриста», гостей принимает на арене «Барейрро», вмещающей 4 500 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 3-е место в Сегунде B в сезоне 2003/04.

Прежние названия 
 1927—1936 — «Спортивный Клуб Турист»
 1936—1988 — «Клуб Турист»
 1988—1996 — «Сельта Турист»
 1996— «Сельта Виго Б»

Статистика сезонов 
 Сегунда Б — 16 сезонов
 Терсера — 38 сезонов
 Региональная лига — 1 сезон

Достижения 
 Терсера
 Победитель (2): 1999/00, 2000/01

Известные игроки 

  Роберто Лаго
  Хорхе Отеро
  Борха Оубинья
  Мику
  Мичел Сальгадо
  Роберто
  Хоселу
  Даниэл Фернандеш
  Эдуардо Пучета
  Саломон Обама

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Сельта»
 Профиль на futbolme.com

Футбольные клубы Испании
ФК «Сельта»